Der Begriff Renonce bezeichnet
 bei Stich-Kartenspielen einen Regelverstoß, z. B. ein Verletzen des Farbzwanges; siehe Renonce (Kartenspiel)
 bei den Studentenverbindungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Mitglied, das eine lockere und unverbindliche Form der Mitgliedschaft vorzog – siehe dazu Renonce (Studentenverbindung).
 bei einzelnen Studentenverbindungen werden heute die Füchse Renoncen genannt.